Březí, comune del distretto di Praha-východ, in Boemia Centrale
Březí, comune del distretto di Strakonice, in Boemia Meridionale 
Březí, comune del distretto di Břeclav, in Moravia Meridionale 
Březí, comune del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina 
Březí nad Oslavou, comune del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina 
Vlachovo Březí, città del distretto di Prachatice, in Boemia Meridionale